Малышевский — польская и русская фамилия.

Известные носители:
 Малышевский, Виктор Андреевич (1933—2018) — материаловед, доктор технических наук, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат премии имени А. А. Бочвара.
 Малышевский, Игорь Юрьевич (1936—2015) — советский писатель, драматург и журналист.
 Малышевский, Иван Игнатьевич (1828—1897) — русский историк церкви, славист, общественный деятель.
 Малышевский, Григорий Дмитриевич (род. 1936) — председатель Киевского горисполкома (декабрь 1990 — сентябрь 1991)
 Малышевский, Фома Фёдорович (в монашестве Филарет; 1807—1873) — епископ Русской православной церкви, епископ Нижегородский и Арзамасский (28 февраля 1869 — 7 февраля 1873).

Другое 
 Малышевский переулок — старое название Банного переулка в Москве.
 Малышевский — один из 27 сельсоветов, образованных в 1923 г. в Исетском районе Тюменской области России, упразднён в 1939 г.